Міссіріа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ренна, 37 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 432 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1112,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Міссіріак на сайті французького Національного інституту географії
 Міссіріак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Міссіріак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан